Quatre-yeux ou Quatre yeux est un nom qui correspond à plusieurs usages en français.

Zoologie 

 Quatre yeux, nom donné aux poissons d'eau douce du genre Anableps
 Quatre-yeux ou opossum aux quatre yeux, nom donné aux sarigues du genre Philander, notamment l'espèce Philander opossum
 Antilope à quatre yeux, nom donné à un bovidé appalé aussi Hirola (Beatragus hunteri)
 grenouille à quatre yeux, surnom donné localement () à une grenouille de l'espèce Physalaemus biligonigerus 
 Petit Quatre-yeux ou Paruline quatre-yeux, une espèce de passereaux : Xenoligea montana
 Poisson-papillon à quatre yeux, une espèce (Chaetodon capistratus) de poissons de la famille des Chaetodontidae
 Tangara quatre-yeux, une espèce d'oiseaux, un tangara de l'espèce Phaenicophilus poliocephalus

Divers 

 « Règle des quatre yeux », principe selon lequel tout établissement bancaire doit être géré selon un mécanisme de décision collégiale. La réglementation bancaire française exige en effet que tout établissement bancaire soit dirigé par deux personnes au moins. Le principe a été étendu à d'autres secteurs comme celui des assurances et des marchés financiers.
« Chien aux Quatre Yeux », surnom donné à Chen Yucheng, un général chinois pendant la révolte des Taiping.
 « Principe des quatre yeux », réglementation allemande en salle de marchés, exigeant que toute négociation conclue par un opérateur de marché soit vue par un autre opérateur avant d'être soumise au back-office.
 Quatre yeux et un colt (), film TV de 1992 avec les acteurs Dennis Burkley et Jake Dengel
 Entre quatre yeux, œuvre du poète belge Roland Counard. Ed. La Soif étanche,en 1975.

Références